Richard Egan — ator norte-americano
 Richard Egan (empresário) — negociante e milionário norte-americano
 Richard Egan (compositor) — compositor norte-americano de ragtime

Desambiguações de antropônimos